Росалинда има више значења:

 Росалинда
 Росалинда (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Росалинда (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росалинда (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Росалинда (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Росалинда (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Росалинда (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику